Santvoort ist der Familienname folgender Personen:
 Dirck Dircksz Santvoort (1610–1680), niederländischer Maler
 Melchior van Santvoort (* ca. 1570; † 1641), einer der wenigen Überlebenden des Schiffs de Liefde
 Pieter Dircksz Santvoort (1603–1635), niederländischer Maler

Siehe auch:
 Zandvoort